Dringo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Deringo, by, Banten, 
 Dringo, Batang, by, 
 Dringo, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar